

Persone 
 Gabriele Haefs – traduttrice tedesca
 Gisbert Haefs – scrittore tedesco di gialli, romanzi storici e fantascienza
 Ingvar Even Ambjørnsen-Haefs – scrittore norvegese
 Ulrike Apel-Haefs – politica tedesca